M43 (Messier 43) – Mgławica de Mairana
 Autostrada M43 (Węgry)
 M43 HMC – działo samobieżne